Braye est un nom de lieu que l'on trouve en France et aussi sur les îles anglo-normandes d'Aurigny et Guernesey.
Cela désigne parfois un endroit humide.

Hydronyme 
 Braye, rivière affluent du Loir

Toponymie 

 En France
 Bessé-sur-Braye, dans la Sarthe ;
 Braye, dans l'Aisne
 Braye-en-Laonnois, dans l'Aisne ;
 Braye-en-Thiérache, dans l'Aisne ;
 Braye-sous-Faye, en Indre-et-Loire ;
 Braye-sur-Maulne, en Indre-et-Loire ;
 Parigné-sur-Braye, dans la Mayenne ;
 Pays de Bray, région située à cheval sur la Normandie et la Picardie ;
 Saint-Jean-de-Braye, dans le Loiret ;
 Sargé-sur-Braye, en Loir-et-Cher ;
 Savigny-sur-Braye, en Loir-et-Cher.

 À Aurigny 
 Le port de Braye est l'unique port de l'île d'Aurigny située dans l'archipel des îles Anglo-Normandes.

 À Guernesey
 La Braye du Valle, chenal en grande partie comblé situé au nord-est de l'île de Guernesey.

Voir aussi 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France